Прессли — английская фамилия. Известные носители:

 Прессли, Джейми (англ. Jaime Elizabeth Pressly; род. 1977) — американская актриса и фотомодель.
 Прессли, Райан (род. 1988) — американский бейсболист.
 Прессли, Стивен (род. 1973) — шотландский футболист, защитник.
 Прессли, Тони (род. 1990) — американская футболистка.
 Прессли, Энн (англ. Anne Pressly; 1982—2008) — американская журналистка, телеведущая, актриса.

См. также 
 Пресли